Красный Кордон — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Красный Кордон — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Красный Кордон — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Красный Кордон — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Красный Кордон — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2015 г.
 Красный Кордон — прежнее, до 2007 г., название аула Тастыозек в Буландынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Красный Кордон — посёлок в Курагинском районе Красноярского края.
 Красный Кордон — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Красный Кордон — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.